Pomar de Valdivia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pomar de Valdivia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Pomar de Valdivia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar